

Prénom 
Vincenzo est un prénom italien, équivalent de Vincent en français. Il procède comme lui du latin Vincentius, dérivé en -ius de vincens (radical vincent-) « qui vainc, vainqueur », participe présent du verbe vincere « vaincre ». Il est notamment porté par :
 Vincenzo Consolo, un écrivain ;
 Vincenzo Galilei, un musicien, père de Galilée ;
 Vincenzo Iaquinta, un footballeur. 

Sa fréquence en Italie est due pour l'essentiel à saint Vincent Ferrier, un saint catalan dont le culte a été développé dans le Royaume des Deux-Siciles alors sous domination aragonaise depuis 1442. Il se fête alors le 5 avril. Il est donc caractéristique du Mezzogiorno et ne s'est étendu dans le nord de l'Italie qu'en raison de l'immigration interne (et également dans les pays de l'émigration italienne).

Variantes 
Altérations : Vicenzo, Vincente, Vincenzino, Vicenzino.
Hypocoristique : Cencio, Censo, Censino, Cenzo, Cenzino, , Enzino, Venzo, Vince.
Féminin : Vincenza. 
Formes régionales : 
Calabre: Vicinzu, Vicianzu, Bicianzu.
Campanie : Vicienzo (standard), Viscienz, Vicienz, Vecienz, Pecienz, Vicié.
Hypocoristique en napolitain : Vecenzeune, Cenzenille, Cenzeune, Cenzin, Nzuccio, Nzucce, Nzuccenille, Enzo.
Pouilles : Vinginz (dialecte de Bari), Vescinz (dialecte de Tarente), Vicienzi (Brindisi).
Sicile : Vicenzu (standard), Vicienzu, Vicíanzu, Vicinzu.
Hypocoristique en sicilien : Nzinu, Nzinuzzu, Nzi, Nzulu, Nzuliddu, Nzuzzu, Vicinzeddu, Viciuzzu, Vicinzinu, Vicè, Cicè, Vinz.

Patronyme 

Plus rarement, c'est un nom de famille italien ou corse, le plus souvent employé sous une forme plurielle, Vincenzi (variante fréquente Vicenti).
 Maurizio Di Vincenzo (1958- ), dessinateur de bande dessinée italien

Autres 
 Vincenzo, une série télévisée sud-coréenne.

Voir aussi 

 San Vincenzo (homonymie)

Prénom italien